El nombre Kyle ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico desde 1996, el año en el que Kyle reemplazó a Klaus en el ciclo rotativo de seis años de nombres usados en la cuenca del Atlántico Norte:
 Tormenta tropical Kyle (1996); 
 Huracán Kyle (2002); 
 Huracán Kyle (2008).
 Tormenta tropical Kyle (2020).